Dragalić ist eine Općina und deren namengebender Teilort in der Gespanschaft Brod-Posavina in Kroatien. Die Općina hat sieben Ortsteile, deren einwohnerstärkster der namengebende Ortsteil ist. Bei einer Volkszählung im Jahr 2011 hatte die Općina 1361 Einwohner.

Bevölkerung

Geschichte 
In den Jahren 1991–1995 war Dragalić vom Kroatienkrieg betroffen. Es gibt auch heute noch Spuren des Krieges.

Einzelnachweise 

Ort in der Gespanschaft Brod-Posavina